Kosovo es un topónimo muy utilizado en los países eslavos, derivado de la palabra kos (cirílico: кос), que significa mirlo.

Región de Kosovo 
 Kosovo, región histórica situada en el sudoeste de Europa, que tomó el nombre del Campo de los mirlos (Kosovo Polje). La misma ha tenido en diferentes épocas distintas delimitaciones y denominaciones:
Vilayato de Kosovo, antigua prefectura del imperio otomano que comprendía parte de la región histórica.
  Provincia Autónoma de Kosovo y Metojia, provincia serbia que comprendía las regiones de Kosovo y Metojia.
 Provincia Autónoma Socialista de Kosovo, provincia serbia dentro de la República Federal Socialista de Yugoslavia, con los mismos límites y más autonomía que la anterior.
 Provincia Autónoma de Kosovo y Metojia, provincia autónoma serbia bajo diferentes denominaciones de Yugoslavia.
 República de Kosovo, Estado no reconocido, proclamado en 1991 y disuelto formalmente en 2000.
  República de Kosovo, Estado autoproclamado en 2008 y reconocido por otros 97 países.
Kosovo del Norte, territorio dentro del anterior donde se mantiene la soberanía de Serbia.

Bulgaria 
 Kosovo (provincia de Vidin), localidad de Bulgaria situada en la provincia de Vidin.
 Kosovo (provincia de Kyustendil), localidad situada en la provincia de Kyustendil.
 Kosovo (provincia de Plovdiv), localidad ubicada en la provincia de Plovdiv.
 Kosovo (provincia de Shumen), localidad en la provincia de Shumen.

Bosnia y Herzegovina 
 Kosovo (Bosnia y Herzegovina), localidad del municipio de Rogatica.

Macedonia del Norte 
 Kosovo (Brod), localidad en la Municipalidad de Makedonski Brod.
 Kosovo Dabje, localidad en la Municipalidad de Delčevo.

Rusia 
 Kosovo (Óblast de Kaluga), localidad rusa en el Óblast de Kaluga.
 Kosovo (Óblast de Novgorod), localidad en el Óblast de Novgorod.
 Kosovo (Óblast de Tver), localidad en el Óblast de Tver.
 Kosovo (Óblast de Vologda), localidad en el Óblast de Vologda.

Otros usos 
 Kosovo Polje, ciudad de Kosovo que se considera la cuna de la región.
 Guerra de Kosovo, conflicto mantenido por Serbia entre 1996 y 1999 contra la guerrilla kosovar y después contra fuerzas de la OTAN.
 Batalla de Kosovo, batalla librada en 1389 que significó el sometimiento de los serbios al Imperio otomano.
 Kosovo je Srbija, eslogan utilizado mundialmente por los partidarios de la pertenencia de Kosovo a Serbia.